Martin Bajčičák (ur. 12 czerwca 1976 w Dolným Kubínie) – słowacki biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Martin Bajčičák pojawił się w 1994 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Breitenwang, zajmując 51. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Gällivare na tym samym dystansie był trzynasty. Wystąpił także na mistrzostwach świata juniorów w Asiago w 1996 roku, zdobywając brązowy medal w biegu na 30 km stylem dowolnym i srebrny na 10 km klasykiem. W międzyczasie zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 58. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną 13 grudnia 1995 roku w Brusson. Pierwsze pucharowe punkty zdobył nieco ponad rok później, 11 stycznia 1997 roku w Hakubie plasując się na 30. miejscu w biegu na 10 km stylem klasycznym. Dwukrotnie stawał na podium zawodów PŚ, odnosząc przy tym jedno zwycięstwo: 12 lutego 2005 roku w Reit im Winkl był najlepszy w biegu na 15 km stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2004/2005, który ukończył na szesnastym miejscu. Pierwszą dużą imprezą w jego karierze były mistrzostwach świata w Trondheim w 1997 roku, gdzie był między innymi 50. w biegu łączonym 25 km i dziewiąty w sztafecie. Najlepsze wyniki osiągnął podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie był czwarty w biegu łączonym na 30 km, przegrywając walkę o brąz z Norwegiem Frode Estilem. Był także szósty na dystansie 50 km klasykiem na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Sapporo. W 1998 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Nagano, gdzie zajął między innymi 28. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną i jedenaste w sztafecie. Startował również na trzech kolejnych igrzyskach, najlepszy wynik osiągając na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku, gdzie był ósmy w biegu łączonym na 30 km oraz w sprincie drużynowym (razem z Ivanem Bátorym). Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których raz stanął na podium - 20 stycznia 2013 roku był drugi w austriackim maratonie Dolomitenlauf. W zawodach tych wyprzedził go jedynie Włoch Sergio Bonaldi. Sezon 2012/2013 FIS Marathon Cup ukończył na jedenastej pozycji.

W kwietniu 2020 roku został powołany na funkcję trenera kobiecej Reprezentacji Polski w biegach narciarskich. Zastąpił na tym stanowisku Aleksandra Wierietielnego.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 40.
 sezon 2010/2011: 69.
 sezon 2011/2012: 43.
 sezon 2012/2013: 11.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Słowaccy biegacze narciarscy
Słowaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Dolnym Kubínie